Livregementet kommer ursprungligen från livgardet till fot, som senare utvecklades till Svea livgarde. Ett beridet livregemente upprättades på 1600-talet som Livregementet till häst. Efter en uppdelning av regementet har det givit namn åt ett flertal olika svenska förband och regementen och kan syfta på:

Svea livgarde (hette fram till 1793 Livregementet)
Kunglig majestäts tyska livregemente till fot (existerade under slutet av 1600- och början av 1700-talet
Prins Karls svenska livregemente till fot (existerade under slutet av 1600-talet)
Riksänkedrottningens livregemente till fot (1682–1721)
Drottningens livregemente till fot (1722–1815)
Änkedrottningens livregemente till fot (blev ursprunget till Göta livgarde)
Livregementet till häst (det äldre) (1667–1791)
Livregementsbrigaden (1791–1815)
Livregementsbrigadens kyrassiärkår (1791–1815)
Livregementsbrigadens lätta dragonkår (1791–1815)
Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon (1791–1815)
Livregementets dragonkår (1815–1893)
Livregementets grenadjärkår (1815–1893)
Livregementets husarkår (1815–1893)
Livregementets dragoner (1893–1928)
Livregementets husarer (1893–)
Livregementet till fot (1893–1904)
Livregementets grenadjärer (1904–2000)
Livregementet till häst (det yngre) (1928–1949)
Livregementets grenadjärgrupp (2000–2005)